Elis Regina — cantora brasileira 
 Elis (filme) — biográfico de 2016 sobre Elis Regina  
 Élida — cidade da Grécia, também chamada Élis

Obras musicais de Elis Regina 
 Ellis Regina (álbum) — de 1963
 Elis (álbum de 1966)
 Elis (álbum de 1972)
 Elis (álbum de 1973)
 Elis (álbum de 1974)
 Elis (álbum de 1977)
 Elis (álbum de 1980)
 Elis & Tom — álbum de 1974 em parceria com Antônio Carlos Jobim
 Elis Regina - Montreux Jazz Festival — álbum ao vivo de 1982

Desambiguações de prenomes